Annelies van der Ploeg, Nederlands schaatsster
 Douwe Taeke van der Ploeg (1919-2006), Fries florist en onderwijzer
 Durk van der Ploeg (1930), Fries schrijver
 Jan van der Ploeg (politicus) (1916-1986), Nederlands politicus (onder andere wethouder van Rotterdam)
 Jan van der Ploeg (priester) (1909-2004), Nederlands priester, apologeet, taalkundige en archeoloog (rector magnificus van de Katholieke Universiteit Nijmegen)
 Kees van der Ploeg (1907-1973), Nederlands politicus
 Maarten van der Ploeg (1958-2004), Nederlands kunstenaar en televisiemaker
 Minke van der Ploeg-Posthumus, Nederlands politica
 Rick van der Ploeg (1956), Nederlands econoom en politicus
 Sake van der Ploeg (1920-1985), Nederlands stakingsleider, vakbondsbestuurder en politicus
 Syb van der Ploeg (1966), Nederlands zanger

Zie ook
 Ans Willemse-van der Ploeg (1936), Nederlands politica